Dennes ist der Name von
Eileen Dennes (1898–1991), irische Schauspielerin
Dennes De Kegel (* 1994) belgischer Sportler
Siehe auch:
 Dennes Point
 Denes
 Denness
 Dennis